Бундеслига 1993—1994 — 31-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 6 августа 1993 года, а завершился 7 мая 1994 года.

Турнирная таблица 

1 С «Динамо»(Дрезден) было снято 4 очка из-за финансовых проблем.

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: 6 игр завершились с разницей в 5 голов: один матч завершился 6:1 и пять матчей —  5:0.
 Самая крупная гостевая победа: «Дуйсбург» — «Кайзерслаутерн» —  1:7 (30-й тур, 10 апреля 1994 года)
 Самый результативный матч (8 голов): «Дуйсбург» — «Кайзерслаутерн» —  1:7 (30-й тур, 10 апреля 1994 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1993/94  

Германия
Германия
1994
Спорт в Германии в 1993 году
Спорт в Германии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994